Al-Hilal SC (Al-Ubayyid) - sportclub in Soedan
 Al-Hilal SC (Benghazi) - sportclub in Libië